Степно́е — название населённых пунктов:

Казахстан 
Акмолинская область
 Степное — село в Астраханском районе.
 Степное — село в Шортандинском районе.

Актюбинская область
 Степное — село в Каргалинском районе.
 Степное — до 2007 года название села Кокпекти в Хромтауском районе.

Восточно-Казахстанская область
 Степное — село в Глубоковском районе.
 Степное — село в Уланском районе, упразднено в 2000-е годы.

Жамбылская область
 Степное — село в Кордайском районе.

Западно-Казахстанская область
 Степное — до 2010 года название села Оркен в Байтерекском районе.

Карагандинская область
 Степное — село в Осакаровском районе.

Костанайская область
 Степное — село в Алтынсаринском районе, ликвидировано в 2013 году.
 Степное — село в Житикаринском районе.
 Степное — село в Карасуском районе.
 Степное — село в Костанайском районе.
 Степное — село в Фёдоровском районе, ликвидировано в 2009 году.

Павлодарская область
 Степное — село в Железинском районе.
 Степное — село в Абайском сельском округе Иртышского района, ликвидировано в 2001 году.
 Степное — село в Северном сельском округе Иртышского района.
 Степное — до 2008 года название села Бориктал в Щербактинском районе.

Северо-Казахстанская область
 Степное — село в Аккайынском районе.
 Степное — село в Мамлютском районе.
 Степное — село в районе имени Габита Мусрепова.
 Степное — село в Тайыншинском районе.
 Степное — село в Тимирязевском районе.

Туркестанская область
 Степное — до 2008 года название села Отан в Жетысайском районе.
 Степное — до 1993 года название села Акжар в Сарыагашском районе.

Киргизия 
 Степное — село в Аламудунском районе Чуйской области.
 Степное — село в Жайыльском районе Чуйской области.
 Степное — село в Сокулукском районе Чуйской области.

Россия 
Алтайский край
 Степное — село в Немецком национальном районе, упразднено в 1956 г.
 Степное — село в Родинском районе.
 Степное — село в Смоленском районе.
 Степное — село в Солонешенском районе.
 Степное — исчезнувшее село в Угловском районе.

Белгородская область
 Степное — посёлок в Губкинском районе.
 Степное — посёлок в Краснояружском районе.

Воронежская область
 Степное — посёлок в Ольховатском районе.

Дагестан
 Степное — село в Кизлярском районе.

Еврейская автономная область
 Степное — село в Ленинском районе.

Иркутская область
 Степное — посёлок в Нукутском районе.

Кабардино-Балкария
 Степное — село в Прохладненском районе.

Калмыкия
 Степное — с 1944 по 1957 годы название села Яшалта, административного центра Яшалтинского района.

Калининградская область
 Степное — посёлок в Гурьевском районе.
 Степное — посёлок в Черняховском районе, сельское поселение Калужское.
 Степное — посёлок в Черняховском районе, сельское поселение Свободненское.

Краснодарский край
 Степное — село в Кущевском районе.

Курганская область
 Степное — деревня в Куртамышском районе.
 Степное — село в Макушинском районе.

Омская область
 Степное — село в Марьяновском районе.
 Степное — деревня в Павлоградском районе.
 Степное — деревня в Русско-Полянском районе.

Оренбургская область
 Степное — село в Илекском районе.

Орловская область
 Степное — деревня в Свердловском районе.

Приморский край
 Степное — село в Михайловском районе.
 Степное — село в Спасском районе.
 Степное — село в Уссурийском городском округе.

Ростовская область
 Степное — село в Целинском районе.

Саратовская область
 Степное — посёлок в Балашовском районе.
 Степное — посёлок в Калининском районе.
 Степное — село в Марксовском районе.
 Степное — посёлок в Советском районе.
 Степное — село в Энгельсском районе.

Ставропольский край
 Степное — село в Степновском районе.

Тюменская область
 Степное — село в Сладковском районе.

Челябинская область
 Степное — село в Верхнеуральском районе.
 Степное — село в Пластовском районе.
 Степное — село в Троицком районе.

Чечня
 Степное — название села Хангиш-Юрт Гудермесского района с 1944 по 1990 годы.

Крым 
спорная между Россией и Украиной территория, де-факто в составе России
 Степное — исчезнувшее село в Кировском районе.
 Степное — село в Первомайском районе.
 Степное — село в Сакском районе.
 Степное — село в Городском округе Феодосия/Феодосийском городском совете.
 Степное — исчезнувшее село в Черноморском районе.
 Степное — прежнее название села Прудовое в Симферопольском районе.

Украина 
Винницкая область
 Степное — посёлок в Черневецком районе.

Днепропетровская область
 Степное — исторический район Кривого Рога, бывший посёлок Криворожского городского совета.
 Степное — село в Межевском районе.

Донецкая область
 Степное — посёлок в Амвросиевском районе.
 Степное — посёлок в Волновахском районе.
 Степное — посёлок в Марьинском районе.
 Степное — посёлок в Шахтёрском районе.

Запорожская область
 Степное — село в Запорожском районе.
 Степное — посёлок в Мелитопольском районе.
 Степное — село в Токмакском районе.

Полтавская область
 Степное — село в Глобинском районе, упразднено в 2001 году.
 Степное — село в Полтавском районе.

Сумская область
 Степное — село в Лебединском районе.
 Степное — село в Сумской район
 Степное — село в Ямпольском районе.

Харьковская область
 Степное — посёлок в Богодуховском районе.
 Степное — село в Лозовском районе.
 Степное — село в Чугуевском районе.

Херсонская область
 Степное — село в Бериславском районе.
 Степное — село в Нижнесерогозском районе.
 Степное — посёлок в Скадовском районе.

Черкасская область
 Степное — посёлок в Тальновском районе.

См. также 
 Верхнее Степное
 Народное Степное
 Степное Анненково
 Степное Дурасово
 Степное Коровино
 Степное Матюнино
 Степное Озеро
 Степное Полеологово
 Степное Смагино
 Степное Тугаево
 Степное Яниково
 Большестепное